Milczące psy – powieść Waldemara Łysiaka wydana w 1990 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Akcja tego niedokończonego utworu w przeważającej części toczy się w epoce stanisławowskiej.

Powieści Waldemara Łysiaka
Powieści z 1990